Plaats in Indonesië
 Kedungbendo (Arjosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Kedungbendo (Tanggulangin), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java